Gagik, Gaguik ou Kakig (en arménien : Գագիկ) est un prénom arménien.

 Gagik  de Vaspourakan prince (de 904 à 908), puis un roi de Vaspourakan de 908 à 936/937 ou 943 de la famille arménienne des Arçrouni. 
Gagik , roi d'Arménie qui régna de 989 à 1020.
Gagik II, roi d'Arménie qui régna de 1042 à 1045.
Gagik-Abas II Bagratouni, roi bagratide de Kars qui régna de 1029 à 1064.

Gagik Hovounts (né en 1930), compositeur arménien. 
Gagik Haroutiounian, premier ministre d'Arménie de 1991 à 1992.

Voir aussi
Liste des prénoms arméniens masculins

Prénom arménien
Prénom masculin